Navnet Laniakea eller Laniākea betyder på Hawaiiansk "umålelige himmel", fra "lani" for 'himmel' og "akea" for 'rumlig' eller 'umålelig'.

Laniakea eller Laniākea kan henføre til:
 Laniākea - bygning i Honolulu, se YWCA Building (Honolulu, Hawaii).
 Laniākea Beach - strand på Hawaii, se Liste over strande i Hawaii.
 Laniakea-superhoben
 Laniakea Waltz - 1964 melodi fra Lalo Schifirin album, Gone with the Wave.